Сью́зан О'Ко́ннор (; ) — канадская кёрлингистка, третий женской команды Канады на Олимпийских играх 2010 года.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото ().
 : золото (2000, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Окончила Технологический институт Южной Альберты по специальности «Респираторная терапия» (см. :en:Respiratory therapist). Работает респираторным терапевтом в больнице :en:Foothills Medical Centre в Калгари.

Замужем. Муж — Тодд Брик (), тоже кёрлингист, начиная с сезона 2004—2005 и по сегодняшний день играет в команде чемпиона мира 2010 года Джейми Кинга на позиции второго (до 2011—2012 — на позиции первого). Один ребёнок — сын Оливер (род. 2013).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт команды Шерил Бернард. 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Чемпионы Канады по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу